Cotea ist der Familienname folgender Personen: